Leiva kan syfta på:

Colombia 

 Villa de Leyva (kommun i Colombia), Boyacá, 
 Villa de Leiva (ort i Colombia), Boyacá, 
 Leiva, Colombia – kommun, Nariño, 
 Leiva (ort), Nariño,

Spanien 

 Leiva (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Leiva (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja,